navegació aèria, circulació d'aeronaus a través de l'espai aeri.
 navegació aèria astronòmica.
 navegació espacial.
 navegació intuïtiva.
 navegació loxodròmica.
 navegació ortodròmica.
 navegació marítima, circulació d'embarcacions a través de medis navegables i les tècniques necessàries pròpies d'aquesta activitat.
 navegador web.